Husynne – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Husynne - osada wsi Husynne w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk
 Husynne – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk
 Husynne – wieś w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów